Појам Патон може да се односи на:

 Патон (Пенсилванија), град у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Патон Вилиџ, град у америчкој савезној држави Тексас
 Џорџ Патон, амерички генерал
 Вил Патон, амерички глумац
 Патон (филм)
 М46 Патон, амерички тенк
 М47 Патон, амерички тенк
 М48 Патон, амерички тенк
 М60 Патон, амерички тенк